Кадома:
 Кадома — город в Зимбабве
 Кадома — город в Японии